

Plantas
Furcraea foetida — também conhecida como piteira, pita e gravatá-açu, nativa da América tropical
Agave americana — também conhecida como piteira, pita e agave, nativa do México
Opuntia ficus-indica— também conhecida como piteira, figueira-da-índia, tabaibeira, figueira-do-diabo, tuna, figueira-tuna, figueira-palmeira ou palma; espécie de cacto

Outros usos
 Piteira (fumo) — acessório utilizado para fumar que consiste de um tubo onde um cigarro é inserido
 Piteira (bairro) — da cidade brasileira de Conceição de Macabu, no estado do Rio de Janeiro

Desambiguações de vegetais